
Termin -{ND}- ima više značenja.

 Norin, protein
 -{nD}-, indeks prelamanja
 nezavisna država